Réjean Thomas peut désigner :
 Réjean Thomas (1950-2009), poète de brousse ;
 Réjean Thomas (né en 1955), médecin canadien.